Teko (Oost-Lombok), een dorp in Indonesië
 Teko (volk), een inheems volk in Frans-Guyana